Ramón Martínez (1926-1999) – schermidore spagnolo 
 Ramón Martínez (n. 1968) – giocatore di baseball dominicano 
 Ramón Martínez (n. 1996) – calciatore paraguaiano

 Ramon Martinez Gion (n. 1990) – pallavolista neerlandese